Это список моделей сотовых телефонов HTC, выпущенных как под маркой компании, так и по ODM-контрактам начиная с 2002 года. Также в список входит несколько мобильных компьютеров компании.

Серия A 
Начиная с конца 2008 года компания HTC разрабатывает и выпускает телефоны под управлением операционной системы Android. HTC тесно сотрудничает с Google и даже разработала телефон который продаётся под маркой Google Nexus One. Практически на всех Android-моделях, кроме первых двух (HTC Dream и HTC Magic), установлен пользовательский интерфейс HTC Sense.

* Некоторые 32A HTC Sapphires (такие как Rogers HTC Magic в Канаде) были обновлены до HTC Sense, а позже до Android 2.1

** HTC Glacier произведены с обновлённой версией myTouch для HTC Sense.

Серия HTC 7 
С появлением в 2010 году операционной системы Windows Phone 7 компания начала производить смартфоны под её управлением. Пользовательские интерфейсы на данные модели не устанавливаются.

Серия P 
К серия P относятся карманные персональные компьютеры, работающие в основном под управлением Windows Mobile различных версий. С 2007 года большинство представителей этой серии также имеет пользовательский интерфейс TouchFLO.

Серия S 
К серия S относятся смартфоны, работающие в основном под управлением Windows Mobile различных версий, выпускавшиеся с 2002 по 2009 год.

Серия T 
К серии T относятся модели, выпускавшиеся с 2008 по 2010 год с установленной операционной системой Windows Mobile и пользовательским интерфейсом TouchFLO или HTC Sense.

Серия X 
Серия X представлена всего тремя UMPC на различных аппаратных платформах и под управлением различных операционных систем.

BREW-телефоны 
Компания HTC выпустила лишь одну модель сотового телефона на BREW-платформе.

Контрактные аппараты 
Эти устройства были созданы HTC по ODM-контрактам для других компаний.

Примечания

Ссылки 
 HTC Corporation Homepage
 List of HTC phones running Android by Google

Списки:Телефоны